Алексáндр Григóрьевич Кóзинцев (род. , , СССР) — советский и российский антрополог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела антропологии Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), профессор кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

Сын кинорежиссёра Г. М. Козинцева. Племянник Л. М. Эренбург-Козинцовой и И. Г. Эренбурга, внук воздухоплавателя Ю. М. Древницкого (1868—1917).

Биография 
В 1968 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (кафедра археологии). В 1968 году поступил в аспирантуру Института этнографии АН СССР, ныне Музей антропологии и этнографии РАН. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию «Антропологический состав и происхождение населения тагарской культуры» (научный руководитель — И. И. Гохман), в 1988 году — докторскую диссертацию «Этническая краниоскопия: расовая изменчивость швов черепа современного человека» (монография «Этническая краниоскопия», 1988). Новая методика обеспечила новый взгляд на проблему происхождения уралоязычных народов, вопросы заселения Америки, Японского архипелага и др.

С 1992 года в сотрудничестве с М. Л. Бутовской занимается этологией приматов включая человека. Одновременно разрабатывает междисциплинарную концепцию происхождения смеха и юмора, изложенную в книгах «Человек и смех» (2007) и The Mirror of Laughter (2010).

В течение многих лет преподавал антропологию на кафедре этнографии и антропологии исторического факультета ЛГУ (ныне СПбГУ). В настоящее время читает курсы по различным антропологическим дисциплинам в нескольких высших учебных заведениях города, в частности, является профессором факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

В 1994-95 годах выступал в качестве эксперта по уголовным делам о возбуждении расовой и национальной розни, доказывая, что отсутствие принципиальных различий между расами делает несостоятельной любую теорию о каком-либо расовом превосходстве.

Научные интересы 
Физическая и культурная антропология, популяционная история Евразии и Америки, этология. 

Автор более 250 научных работ.

Примечания

Литература 
 Санкина С. Л., Моисеев В. Г. Александр Григорьевич Козинцев

Труды 
 Большинство работ А. Г. Козинцева можно найти на сайте Academia.edu (https://kunstkamera.academia.edu/AlexanderKozintsev)

Ссылки 
 А. Г. Козинцев на сайте Кунсткамеры: https://web.archive.org/web/20160227234939/http://www.kunstkamera.ru/index/museums_structure/research_departments/department_of_physical_antropology/kozincev/
 Страница Александра Козинцева на сайте Факультета свободных искусств и наук СПбГУ
 Статьи Александра Козинцева на сайте Антропогенез.ру
 Статья Александра Козинцева О расах и происхождении индоевропейцев 
 Видеозапись интервью «Вокруг смеха — что заставляет нас смеяться?» в программе «Ночь на Пятом» (5 канал), 15 октября 2010
 Видеозапись доклада «Уничтожение содержания формой как когнитивная проблема» на Когнитивном семинаре в СПбГУ 5 ноября 2014: http://vimeo.com/111204312
 Видеозапись публичной лекции по антропогенезу и происхождению рас 31 января 2015: https://www.youtube.com/watch?v=EUqPKdNjFpk
 Видеозапись публичной лекции по антропогенезу и происхождению индоевропейцев 19 октября 2015: http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=4181&Itemid=48
 Видеозапись лекции «Юмор: на пути к общей теории» в Институте восточных рукописей РАН 23 мая 2017: https://www.youtube.com/watch?v=HL6MDeOa2ak
 Видеозапись выступления на ретроспективе Г. М. Козинцева в Доме кино (СПб, апрель 2019): https://www.youtube.com/watch?v=h8N22p-ViUE
 Видеозапись лекции «Эмоции, невербальная коммуникация, улыбка, смех, мозг» на Неделе мозга в Первом Мед. институте (СПб, март 2020): https://www.youtube.com/watch?v=JXwZ-QxZJtQ&feature=youtu.be

Историки СССР
Антропологи России
Антропологи СССР
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Историки России
Преподаватели Европейского университета в Санкт-Петербурге
Сотрудники Музея антропологии и этнографии РАН